Albumy muzyczne:
 Black Earth – album muzyczny grupy Arch Enemy
 Black Earth – płyta niemieckiego zespołu Bohren & der Club of Gore
Miejscowości w USA:
 Black Earth – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Black Earth – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Gminy w USA:
 Black Earth (ang. Black Earth Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane